Hoà Bình (An Giang), een xã in district Chợ Mới, in de provincie An Giang.
 Hoà Bình (Bạc Liêu), een district in de Vietnamese provincie Bạc Liêu.
 Hòa Bình (provincie), een Vietnamese provincie.
 Hòa Bình (Hòa Bình), een stad in bovengenoemde provincie.

Hòa Bình (provincie), een provincie in Vietnam.
Hòa Bình (Hòa Bình), de hoofdstad van deze provincie.
 Hòa Bình (Đồng Nai), een phường in de stad Biên Hòa in de Vietnamese provincie Đồng Nai.
 Hòa Bình (Thủy Nguyên, Hải Phòng), een xã in het district Thủy Nguyên van de Vietnamese provincie Hải Phòng.
 Hòa Bình (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), een xã in het district Vĩnh Bảo van de Vietnamese provincie Hải Phòng.
 Hòa Bình (huyện in Bạc Liêu)
 Hòa Bình (thị trấn in Bạc Liêu)
 Hòa Bình (Kon Tum)
 Hòa Bình (Gia Lai)
 Hòa Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Hòa Bình (Vĩnh Long)
 Hòa Bình (An Giang)
 Hòa Bình (Đồng Tháp)
 Hòa Bình (Hanoi)
 Hòa Bình (Kiến Xương, Thái Bình)
 Hòa Bình (Vũ Thư, Thái Bình)
 Hòa Bình (Hữu Lũng, Lạng Sơn)
 Hòa Bình (Bình Gia, Lạng Sơn)
 Hòa Bình (Văn Quan, Lạng Sơn)
 Hòa Bình (Chi Lăng, Lạng Sơn)
 Hòa Bình (Quảng Ninh)
 Hòa Bìnhmeer